Шон Хилл (; 14 февраля 1970, Далат, Миннесота) — профессиональный американский хоккеист. Амплуа — защитник.

На драфте НХЛ 1988 года выбран в 6 раунде под общим 167 номером командой «Монреаль Канадиенс». 24 июня 1993 выбран на драфте расширения командой «Анахайм Майти Дакс». 29 июня 1994 года обменян в «Оттаву Сенаторз». 18 ноября 1997 года обменян в «Каролину Харрикейнз». 1 июля 2000 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Сент-Луис Блюз». 5 декабря 2001 года обменян в «Каролину Харрикейнз». 15 июля 2004 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Флоридой Пантерз». 15 августа 2006 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».

Награды 
 Обладатель Кубка Стэнли, 1993 («Монреаль Канадиенс»)

Статистика 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки ХК «Биль»
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккеисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»